Francien Giraudi, née le  à Londres au Royaume-Uni, est la présidente fondatrice d'une association monégasque qui vient en aide aux enfants malades de Monaco et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Elle est membre de l'UNICEF. Elle a reçu en 2014 le titre de Femme de l'année.

Biographie

Famille 

Issue d’un milieu de restaurateurs du côté de ses grands-parents maternels, de mère anglaise femme au foyer et de père hollandais, Fons Lobker, journaliste et artiste peintre, elle vit après la séparation de ses parents dès l’âge de 5 ans, avec sa grand-mère, à Londres et obtient son diplôme de commerce au Collège Ste Mary’s de Londres en 1967. Puis, elle travaille chez Burberry comme interprète durant trois ans. En 1973 lors d’un de ses déplacements en Italie, elle rencontre son futur époux Erminio Giraudi et se marie en 1975. Deux enfants sont issus de leur mariage, Riccardo et Brigitte. Le couple arrive à cette même époque en principauté de Monaco pour s’y installer.

Engagements 
Vice-présidente de l’Association « Les Voisins » (1980), elle devient membre de l'UNICEF en 1997 et Présidente fondatrice de l'Association monégasque Les Enfants de Frankie.

Parcours professionnel 
Femme au foyer, elle s’intègre à la vie monégasque. Même si la langue lui fait défaut, elle devient en 1980 et durant dix années consécutives, vice-présidente de l’Association « Les Voisins » qui soutient les étrangers résidents à Monaco avec l’initiation d’aide aux enfants pour l’intégration dans les écoles de Monaco et l’organisation d’événements à Noël pour les enfants. Elle se tournera vers l’humanitaire dès 1984 avec sa première démarche au Boston Children’s Hospital aux États-Unis où elle doit se rendre régulièrement avec sa fille qui souffre d’une maladie rénale.

En 1989, elle ouvre un magasin de prêt-à-porter pour enfants à Monaco et en 1995 décide de prendre des cours de mime pour devenir clown. Francien Giraudi donnera son premier spectacle de Noël pour des enfants malades de la ville de Nice.

En 1997, la naissance d'un clown : Frankie le clown interprété par Francien elle-même, devient la mascotte de l’association monégasque « Les Enfants de Frankie » qu’elle crée le 21 novembre 1997 à Monaco. Son but est de venir en aide par le biais d’activités pédagogiques, culturelles et ludiques aux enfants malades, handicapés, défavorisés et en détresse de Monaco et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle organise avec le soutien du Prince Rainier III et la présence de la princesse Stéphanie de Monaco, son «  Noël de Frankie » au chapiteau de Fontvieille pour trois cents enfants, qui assistent à un spectacle de Noël, suivi d’un goûter et de la remise d’un cadeau de Noël pour chaque enfant.

En l’an 2000, création de La Fontaine universelle des droits de l'enfant : Pour fêter et renforcer son action en faveur des enfants de son association, elle crée avec l’aide de l’artiste sculpteur Franco Maschio, la Fontaine universelle des droits de l’enfant qui se trouve actuellement dans les jardins du quartier de Fontvieille.  

En 2001, création du  Festiclown de Monte-Carlo  : Francien Giraudi organise le premier « Festiclown » en présence de la Princesse Stéphanie de Monaco, cette manifestation a pour objet de faire connaitre de nouveaux talents burlesques. . Sélectionnés par Francien Giraudi, les artistes arrivent du monde entier pour présenter leurs numéros sous l’œil de Michel Boujenah et Smaïn. Les fonds récoltés servent à soutenir les projets de son association et à organiser le «  Noël de Frankie » pour  enfants.

Elle est invitée en 2002 à la session extraordinaire consacrée aux enfants, de l’Assemblée générale de l'ONU à New York avec la délégation monégasque, en tant que ONG, pour la défense des droits de l’enfant. Le «  Noël de Frankie » est organisé. En 2003, elle est nommée Chevalierde l’Ordre de Grimaldi par le Prince Rainier III de Monaco et après la fin de la deuxième édition du « Festiclown », elle souhaite se consacrer aux rêves d’enfants malades et réalise avec l’aide des résidents monégasques, lors d’une soirée au Yacht Club de Monaco : 56 rêves (10 ans plus tard, elle mettra en scène cette année , en produisant la comédie musicale intitulée Mission Rêve). 

En 2005, création de la Journée monégasque des nez rouges: l’association « Les Enfants de Frankie » ne cesse de se développer par le biais d’activités ludiques, sportives et culturelles offertes aux enfants. De nombreux projets individuels sont également réalisés. L’association compte à présent  enfants. À l’initiative de Francien Giraudi et patronné par le Prince Albert II de Monaco, la  « Journée monégasque des nez rouges » est proclamée le 6 décembre de chaque année. Des balles rouges sont mises en vente et apposées sur les véhicules en soutien aux enfants de l’association.

En 2007, douze ambassadrices la soutiennent : elle réunit à l’occasion d’une soirée de gala au profit de son association, en présence du Prince Albert II de Monaco et de Charlène Wittstock ( officielle du futur couple princier), 12 ambassadrices, 12 fondations durant 12 mois de l’année, qui partageront leur engagement envers l’enfance en souffrance. Parmi ces femmes avec qui elle a fait le tour du monde à la rencontre de ces enfants : Bettina Dotta pour Monaco, Tasha de Vasconcelos - le Mozambique, Edith Bongo Ondimba – Gabon, la Princesse Katherine de Yougoslavie – Serbie, Tereza Maxova - République tchèque, Touraya BouAbid - Maroc, Silvana Giacobini - Italie, Barbara Piasecka Johnson – Pologne, Carrie Rubin - Israël, la Duchesse d'York Sarah Ferguson – Angleterre, Guilaine Chenu pour la France et la Princesse Stéphanie pour Monaco.

En 2008 ,l'association « Les Enfants de Frankie » est reconnue ONG : Elle sera dotée du statut consultatif du Conseil économique et social des Nations unies ECOSOC. 

Francien Giraudi produit en 2011 pour les enfants de son association et sous le haut patronage du Prince Albert II de Monaco la comédie musicale de Cendrillon avec la collaboration de Julius Green de Bill Kenwright de Londres. En 2013 Mission Rêve voit le jour au Grimaldi Forum, sous le haut patronage du Prince Albert II de Monaco avec Mario Barravecchia et, Grégoire et Denitsa de Danse avec les stars.  enfants sont invités dans le cadre du « Noël de Frankie » et deux séances sont ouvertes au public monégasque. Cette comédie musicale est basée sur les histoires vraies dont la musique fut composée spécialement pour l'occasion par Xavier Berthelot.

En 2014, Francien Giraudi est élue Femme de l'année.

En octobre 2018, Francien Giraudi crée The Frankie Foundation for Children à Londres auprès de la Charity Commission dans le but de soutenir les enfants malades et en détresse d'Angleterre et du Pays de Galles.

Distinctions 
 Chevalier de l’Ordre de Grimaldi
 Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Notes et références

Liens externes 

 Site Association  « Les Enfants de Frankie »

Naissance à Londres
Naissance en juin 1949
Association liée à la santé
Présidente d'une association